Le sigle SRF peut faire référence à :
 Société des réalisateurs de films, en France ;
 , société publique de radio-télévision germanophone de Suisse ;
 , chaîne de télévision publique allemande qui cible les populations du land de Sarre.
Serum response factor, gène de la famille des facteurs de transcription MADS-box